Pere Pi Calleja (Barcelona, 19 de gener de 1907 - 11 d'octubre de 1986), matemàtic català
 Pere Pi i Parera (Lliçà d'Amunt, Vallès Oriental, 12 de juliol de 1940), empresari i antic pilot català de motociclisme
 Pere Pi i Sunyer (Roses, Alt Empordà 1846 - 1928), militar i polític català